Ruta 188 o Carretera 188 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 188.

Estados Unidos 
 California: Ruta estatal 188.

Carreteras por número